Dorat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne.
 Dorat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.